

Personen en personages 
 Loes van Overeem, Rode Kruismedewerkster en organisatrice in de Tweede Wereldoorlog
 Josef Mengele, Duits oorlogsmisdadiger in de Tweede Wereldoorlog
 Frans Schoubben, Belgisch wielrenner, 'de witte engel van de fiets'
 Myanmarees voetbalelftal, bijgenaamd de witte engelen
 Christian Szell, personage (oorlogsmisdadiger en arts) in de film Marathon Man
 Kalus Heimann, personage (huurmoordenaar) in De wraak van de witte engel, uit de stripreeks Claudia Brücken

Kunst en cultuur 
 De Witte Engel (Carr), vertaald boek van Caleb Carr, oorspronkelijke titel The Angel of Darkness
 Witte engel (Lustbader), vertaald boek van Eric Van Lustbader, oorspronkelijke titel Pale Saint
 De Witte Engel (film), Turkse bioscoopfilm van Mahsun Kirmizigül uit 2007, oorspronkelijke titel Beyaz Melek
 Witte engel (fresco), beroemd fresco in het Servische klooster Mileševa
 de Vlught, sculptuur in Hillegom, bekend als de witte engel
 Beeldengroep bij de Tilburgse Begraafplaats Binnenstad
 Beeldengroep boven de ingang van de Rotterdamse Paradijskerk

Gebouwen in België 
 Witte Engel (Grote Goddaard), huis aan de Grote Goddaard in Antwerpen
 De Witte Engel (Lange Nieuwstraat), herenhuis in Antwerpen
 Witten Engel, hoekhuis aan de Grote Markt in Antwerpen
 In de Witte Engel, refugiehuis in Diest

Gebouwen in Nederland 
 De Witte Engel (Middelburg), woonhuis in Middelburg
 De Witte Engel (Den Burg), stolpboerderij in Den Burg (Texel)
 Herberg de Witte Engel, herberg die zijn naam heeft gegeven aan buurtschap De Engel (Lisse)